Paranhos est le pluriel de paranho, un mot portugais pouvant signifier « balai de paille » (au Portugal, notamment dans le Trás-os-Montes) ou « toile d'araignée » (au Brésil, notamment dans l'État de Santa Catarina).

Patronyme 

 José Maria da Silva Paranhos (1819-1880), un homme politique et diplomate de l'empire du Brésil ;
 José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845-1912), un avocat, historien, diplomate et homme politique brésilien ;
 Paulo do Rio Branco da Silva Paranhos (1876-1927), un joueur brésilien de rugby à XV en France.

Toponyme

Brésil 
Paranhos, une ville de l'État de Mato Grosso do Sul ;

Portugal 
 , une paroisse civile de la municipalité d'Amares, dans le district de Braga ;
 Paranhos, une paroisse civile de la municipalité de Porto, dans le district de Porto.

Homonymie de toponyme